Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Adams e John-Laffnie de Jager erano i detentori del titolo e hanno vinto in finale 5–7, 6–2, 6–3, contro Tim Henman e Evgenij Kafel'nikov.

Teste di serie

  Wayne Arthurs /  Sandon Stolle (semifinali)
  David Adams /  John-Laffnie de Jager (campioni)

  Olivier Delaître /  Jeff Tarango (quarti)
  Jonas Björkman /  Daniel Vacek (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

ABN AMRO World Tennis Tournament 2000
ATP Tour 2000